Säsongen 2015 var IFK Göteborgs 110:e säsong, deras 83:e och 39:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2015, Svenska cupen 2014/2015, kvalet till Uefa Europa League 2015/2016 och Svenska Supercupen 2015. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i oktober. Kvalet till Europa League påbörjades i början av juli, i andra kvalomgången, och Supercupen spelades i november.

Spelare

Spelartruppen 2015

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2014/2015

Gruppspel

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Svenska cupen 2015/2016

Kvalomgång 2

Uefa Europa League

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Supercupen

Referenser 

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollssäsongen 2015 efter lag
2015